Christer Abrahamsson, švedski hokejist, * 8. april 1947, Umeå, Švedska.

Abrahamsson je celotno kariero igral za klub Leksands IF v švedski ligi, skupno kar šestnajst sezon, z izjemo treh sezon za klub New England Whalers v ligi WHA. V sezonah 1968/69, 1972/73 in 1973/74 je osvojil naslov državnega prvaka švedske, v sezoni 1973/74 je bil izbran za najboljšega švedskega hokejista, v letih 1973 in 1974 pa na švedsko tekmo zvezd

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je bil z reprezentanco četrti, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih in treh bronastih medalj.

Njegov brat dvojček Thommy je bil hokejski branilec.

Pregled kariere

|-
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 19
| 20
|
|
|
|
| 3.45
| .879
|
|
| 7
|
|
|
|
| 4.57
| .860
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 66/67
|
| 21
|
|
|
|
|
| 3.24
| .869
|
| 2
|
|
|
|
|
| 4.50
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 20
|
|
|
|
|
|
| .903
|
| 7
|
|
|
|
|
|
| .877
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 19
| 19
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.68
| .883
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.85
| .902
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 69/70
|
|
| 28
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 28
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.11
| .879
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 9
|
| 0
| 0
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 28
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.07
| .897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 28
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.86
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 73/74
|
|
| 35
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.68
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 9
| 0
| 0
| 0
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New England Whalers
| WHA
| 74/75
|
| 16
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.24
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New England Whalers
| WHA
| 75/76
|
| 41
|
| 0
| 1
| 1
| 6
| 3.42
| .889
|
| 1
|
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| New England Whalers
| WHA
| 76/77
|
| 45
|
| 0
| 1
| 1
| 12
| 3.84
| .889
|
| 2
|
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 34
| 34
| 0
| 0
| 0
| 24
| 4.15
| .885
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 25
| 26
| 0
| 0
| 0
| 14
| 3.19
| .902
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.33
| .909
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 33
| 34
| 0
| 1
| 1
| 25
| 3.51
| .887
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 1
| 0
| 8.86
| .768
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 30
| 30
| 0
| 0
| 0
| 8
| 4.04
| .873
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 0
| '''1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 19
| 19
| 0
| 0
| 0
| 4
| 4.70
| .855
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti New England Whalers
Dvojčki v športu